Коршуни́ха — деревня в составе муниципального образования Октябрьского сельского поселения в Вязниковском районе Владимирской области России, в 13 км от райцентра Вязники. Населённый пункт состоит из одной улицы.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фото планета
 

Населённые пункты Вязниковского района